Kungsleden kan syfta på:

 Kungsleden – en vandringsled i Lappland
 Södra Kungsleden – en vandringsled genom Sveriges södra fjällregion
 Färjelinjen Trelleborg–Sassnitz, som benämns Kungslinjen eller Kungsleden
 Kungsleden AB – ett fastighetsbolag
 Kungsleden – en roman av Bosse Gustafson,
 Kungsleden – en filmatisering av romanen med samma namn